Mialet, commune de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine ;
 Mialet, commune du Gard, en Occitanie ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France